Master class – lezione impartita a studenti di una particolare disciplina, da un esperto con il quale è possibile interagire
 Master Class – dramma teatrale di Terrence McNally
 MasterClass – sito web
 Masterclass – programma televisivo statunitense
 MasterClass – programma televisivo indonesiano
 Masterclass – film del 2005 diretto da Hans Teeuwen
 Masterclass – organizzazione no profit britannica